Чемпіонат Швейцарії з хокею 1996 — 85-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Клотен» (5 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісім найкращих клубів в плей-оф розігрували звання чемпіону Швейцарії, два найгірших клуба також в плей-оф розіграли право залишитись в НЛА в серії до трьох перемог.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Цуг» — «Давос» 3:2(ОТ), 3:5, 7:6(ОТ), 2:3, 3:2
 СК «Берн» — Цюрих СК 7:1, 4:5, 5:1, 5:2
 ХК «Амбрі-Піотта» — СК «Рапперсвіль-Йона» 4:3, 6:3, 4:6, 4:2
 ХК «Клотен» — ХК «Лугано» 3:1, 1:5, 3:1, 2:1

Півфінали 
 СК «Берн» — «Цуг» 6:1, 4:3, 1:4, 4:2
 ХК «Клотен» — ХК «Амбрі-Піотта» 5:3, 5:4(ОТ), 7:0

Фінал 
 ХК «Клотен» — СК «Берн» 2:1, 6:4, 5:1

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Плей-оф за збереження місця в НЛА 
 ХК «Фрібур-Готтерон» — ХК «Лозанна» 5:1, 7:2, 3:1, 4:3

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 
 НЛА на hockeydb.com 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1996 у швейцарському спорті